Acte d'Union ou Actes d'Union est le nom donné à plusieurs actes passés par les parlements anglais, écossais et britannique depuis 1536. Parmi ceux-ci :

 l’Acte d'Union (1536) unissant l'Angleterre et le pays de Galles (pour former l'Angleterre) ;
 les Actes d'Union (1707) unissant l'Écosse et l'Angleterre (pour former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne) ;
 les Actes d'Union (1800) unissant l'Irlande à la Grande-Bretagne (pour former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande) ;
 l’Acte d'Union (1840) unissant le Bas-Canada et le Haut-Canada (pour former la province du Canada).

Acte d'Union peut aussi désigner :
 l’Acte d'Union (1918) consacrant l'indépendance du royaume d'Islande dans le cadre d'une union personnelle avec le royaume de Danemark.